Il singolare  del The Jersey International 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Daniel Evans era il detentore del torneo, ma ha perso con Tobias Kamke al primo turno.
Jan Hernych ha sconfitto 7–63, 6–4 il suo connazionale Jan Minář in finale.

Teste di serie

  Jan Hernych (campione)
  Alex Bogdanović (primo turno)
  Nicolas Mahut (primo turno)
  Uladzimir Ihnacik (secondo turno)

 Igor Sijsling (semifinali)
 Niels Desein (primo turno)
 Roko Karanušić (primo turno)
 Sébastien de Chaunac (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

The Jersey International – Singolo